Багет — гладкая или профилированная планка для изготовления рам и карнизов к картинам, произведениям графики, фотографиям, зеркалам, а также в строительстве.
 Французский багет — распространённый во Франции тип хлеба. Имеет продолговатую форму, чаще всего посыпается кунжутом.
 Багет — тонкий полуобруч в руках наездницы, через который она перепрыгивает, как через скакалку, стоя на бегущей лошади.
 Багет — одна из форм огранки драгоценных и полудрагоценных камней.
 «Багет» — серия защищенных ЭВМ производства КБ «Корунд-М», предназначенных для применения в военной технике.
 ДОС Багет — MS-DOS-совместимая операционная система разработки НИИСИ РАН и Физтех-софт, применяемая для нужд министерства обороны РФ.
 ОС РВ Багет (ОС2000) — операционная система реального времени разработки НИИСИ РАН, применяемая для нужд министерства обороны РФ.
 Р-417 «Багет» — советская военная мобильная станция тропосферной радиосвязи.

См. также 
 Багет Лаонез — французский полумягкий сыр из коровьего молока с мытой коркой.